Arantxa Peña (Barcelone,  - ) est une actrice espagnole.

Biographie 
Elle a suivi des études de philosophie et d'Arts Scéniques pendant qu'elle jouait ses premiers rôles. Elle a débuté devant la caméra en interprétant Grete, la sœur du protagoniste de La Métamorphose de Franz Kafka en 1994, et depuis lors sa carrière comporte surtout des rôles de personnages obscurs dans des films d'horreur et de science-fiction. Après son rôle de protagoniste dans Reportatge del Monument de Sonilles, un épisode de la série télévisée Cròniques de la veritat oculta, une production de la Télévision de la Catalogne basée sur des contes fantastiques de Pere Calders, et quelques courts-métrages, elle est partie en Argentine où elle a fait une parenthèse de quelques années dans sa carrière d'actrice. Après son retour en Espagne, elle a renoué avec son activité théâtrale, dans le cinéma commercial sous la direction de Paco Plaza et dans le cinéma indépendant avec Carlos Atanes.

Filmographie

Voir aussi

Liens externes 
 
 Interview

Actrice catalane
Actrice espagnole
Naissance en octobre 1972
Naissance à Barcelone